Стенвалль () — шведская фамилия. Известные носители:
 Стенвалль, Алексис (более известен под фамилией Киви; 1834—1872) — финский писатель, основоположник реалистической литературы на финском языке.
 Стенвалль, Кай (род. 1951) — финский художник.
 Стенвалль, Сельм (1914—1995) — шведский лыжник.